Чемпионат Украины по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезон 2013/2014 — 23-й чемпионат Украины по футболу.

Проводился с 12 июля 2013 года по 17 мая 2014 года. Всего сыграно 210 матчей, в которых было забито 550 голов (2,62 за игру).

«Арсенал» был исключен из турнира после 14-го тура, результаты матчей команды аннулированы.

1 тур 

* Результат матча аннулирован.

2 тур 

* Результат матча аннулирован.

3 тур 

* Результат матча аннулирован.

4 тур 

* Результат матча аннулирован.

5 тур 

* Результат матча аннулирован.

6 тур 

* Результат матча аннулирован.

7 тур 

* Результат матча аннулирован.

8 тур 

* Результат матча аннулирован.

9 тур 

* Результат матча аннулирован.

10 тур 

* Результат матча аннулирован.

11 тур 

* Результат матча аннулирован.

12 тур 

* Результат матча аннулирован.

* Матч был назначен на 6 октября 2013 года, но был прерван после 1-го тайма из-за отключения света. УПЛ приняло решение, что матч будет доигран, начиная со второго тайма 4 декабря 2013 года.

13 тур 

* Результат матча аннулирован.

14 тур 

* За неявку команды «Арсенал» Киев на матч киевлянам засчитано техническое поражение со счетом 3:0. После исключения «Арсенала» из чемпионата результат матча был аннулирован.

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

23 тур

24 тур

25 тур

26 тур

27 тур

28 тур

29 тур

30 тур 

* Из-за отказа «Говерлы» ехать на матч им было засчитано техническое поражение со счетом 3:0.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги
 Официальный сайт комитета арбитров ФФУ

Чемпионат Украины по футболу
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2013/2014